Александр Давыденко: Давыденко, Александр Александрович (род. 1954) — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта России.
 Давыденко, Александр Петрович (род. 1968) — советский и украинский боксёр.
 Давыденко, Александра Сергеевна (1912 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.